Анатолий Блохин:
 Блохин, Анатолий Никифорович (род. 1949) — советский футболист, вратарь.
 Блохин, Анатолий Прокопьевич (1930—2014) — председатель Омского облисполкома.